Georgi Kostadinow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Kostadinow (Boxer) (* 1950), bulgarischer Boxer
 Georgi Kostadinow (Fußballspieler) (* 1990), bulgarischer Fußballspieler